Adolphe Sibert
 Hôtel Gauthier de Sibert